Le tournoi de tennis de Taïwan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie WTA 125, se dispute du  au .

Kristina Mladenovic remporte le simple dames. En finale, elle bat Chang Kai-chen.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Hao-ching et Kristina Mladenovic.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Taiwan
2012 à Taïwan
Tennis en octobre 2012
Tennis en novembre 2012